Prétextat est un nom propre qui peut désigner :

Saint Chrétien
 Prétextat de Rouen est un évêque de Rouen, martyr assassiné dans sa cathédrale sur l’ordre de Frédégonde en 586 ; fêté le 14 avril.

Homme de pouvoir

 Prétextat (Vettius Agorius Praetextatus) est un sénateur romain de la seconde moitié du , tenant d'un paganisme syncrétiste. Préfet de Rome en 367-368 il exile l'antipape Ursin au début du pontificat de Damase .

Références

Antiquité tardive